Luotojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylä-Luotojärvi, sjö, Södra Savolax, 
 Ala-Luotojärvi, sjö, Södra Savolax,